Nome di due diversi comuni dello Schleswig-Holstein, in Germania:
Köthel (Lauenburg) – comune del circondario del ducato di Lauenburg
Köthel (Stormarn) – comune del circondario dello Stormarn